Florea este un nume sau un prenume românesc.

Prenume 
 Florea Dumitrache (1948-2007), jucător de fotbal român

Nume de familie 
 Adina Florea (n. 1966), procuror român
 Alex Florea (n. 1991), cântăreț român
 Ana Florea (n. 1956), politiciană română
 Boris Florea, istoric rus, slavist, membru corespondent al Acdemiei de științe din Rusia, fiul lui Nicolae Florea
 Costache Florea (1911–1978), lăutar, conducător de taraf și trompetist român
 Daniel Florea (n. 1975), jucător de fotbal român
 Daniel Florea (politician) (n. 1972), politician român
 Dorin Florea (n. 1956), medic și politician român
 Ioan Florea (n. 1941), politician român
 Ion C. Florea (1902–1995), inginer radiotehnician român
 Iurie Florea (n. 1963), dirijor român
 Laurențiu Florea (n. 1981), jucător de fotbal român
 Maria Florea, nume de scenă Holy Molly, (n. 1996), cântăreață, compozitoare și actriță română
 Marina Florea (n. 1962), cântăreață română
 Mădălina Florea (n. 1993), atletă română
 Mihai Florea (1929–1986), om de teatru român
 Nicolae Florea (1912–1941), astronom sovietic
 Niculae Florea (n. 1921), inginer chimist și pedolog român
 Oana-Consuela Florea (n. 1975), politiciană română
 Paul Florea (1934-2019), judecător român
 Petroniu Florea (n. 1965), ierarh român
 Răzvan Florea (n. 1980), înotător român
 Sandu Florea (n. 1946), artist grafician român
 Vasile Florea (1931–2019), traducător, istoric și critic de artă român
 Victor Florea (1892–1971), politician român
 Vladimir Florea (1922–1984), sculptor român

Vezi și 
 Florin (prenume)
 Florina (prenume)

 Listă de nume românești care încep cu litera F

Prenume masculine românești
Nume de familie românești